Мельниченко — поширене українське прізвище, що походить від назви власника або працівника млина. Прізвище посідає 144-е місце за поширеністю в Україні і налічує станом на 27 лютого 2019 року 16755 носіїв. Географічно прізвище найпоширеніше на Придніпров'ї.

Відомі носії 
 Мельниченко Андрій Андрійович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Мельниченко Богдан Володимирович ( 1989) — український футболіст.
 Мельниченко Василь:
 Мельниченко Василь Миколайович ( 1949) — український історик і громадський діяч.
 Мельниченко Василь Олександрович ( 1954) — російський фермер, член Спілки журналістів Росії.
 Мельниченко Віктор:
 Мельниченко Віктор Васильович (1972—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельниченко Віктор Олександрович (1939—2009) — радянський та український шаховий композитор.
 Мельниченко Віталій:
 Мельниченко Віталій Васильович — пейзажист, член Творчої Асоціації Криворіжжя при Криворізькій організації Національної Спілки художників України.
 Мельниченко Віталій Вікторович — сержант морської піхоти України, учасник російсько-української війни.
 Мельниченко Віталій Володимирович (* 1993) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельниченко Володимир Володимирович:
 Мельниченко Володимир Володимирович ( 1932) — український графік, архітектор.
 Мельниченко Володимир Володимирович ( 1965) — український політик.
 Мельниченко Володимир Володимирович ( 1990) — український футболіст.
 Мельниченко Володимир Миколайович ( 1954) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Мельниченко Володимир Юхимович ( 1946) — український історик, публіцист.
 Мельниченко Ганна Анатоліївна ( 1983) — українська легкоатлетка, чемпіонка світу 2013 у семиборстві
 Іван Мельниченко — Прилуцький полковник (1648).
 Мельниченко Іван Олександрович:
 Мельниченко Іван Олександрович (1918—1944) — радянський вояк, Герой Радянського Союзу.
 Мельниченко Іван Олександрович — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мельниченко Ілона — радянська та українська фігуристка.
 Мельниченко Ірина Андріївна (* 1944) — заслужена діячка мистецтв України.
 Мельниченко Максим Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельниченко Микола Іванович ( 1966) — український політик, екс-майор Управління державної охорони України, автор «плівок Мельниченка».
 Мельниченко Микола Олександрович (1999—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Олександр Мельниченко — Член Президії УНРади (Українська Революційно-Демократична Партія — УРДП).
 Мельниченко Олександр Іванович ( 1951)  український юрист, державний уповноважений Антимонопольного комітету України.
 Мельниченко Олександр Іванович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мельниченко Олексій Федорович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Мельниченко Павло Сидорович (1812 — ?) — український садівник і лісівник.
 Мельниченко Сергій Васильович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мельниченко Сергій Григорович (1937—2021) — український артист музичної комедії, актор Київського театру оперети. Заслужений артист України (1998).
 Мельниченко Сергій Іларіонович (14 лютого 1920 — 31 січня 1945) — Герой Радянського Союзу.
 Мельниченко Сергій Михайлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мельниченко Сергій Петрович (? — 2022) — прапорщик служби цивільного захисту, учасник російсько-української війни.
 Мельниченко Сергій Сергійович (* 1947) — самбіст та дзюдоїст радянських часів, заслужений майстер спорту СРСР.
 Мельниченко Тамара Йосипівна (1927—2009) — українська поетеса.
 Мельниченко Юрій Васильович (1972) — радянський та казахський борець греко-римського стилю. Заслужений майстер спорту та тренер Республіки Казахстан.
 Мельниченко Юрій Леонідович  — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Джерела 
 Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. — Луцьк: Вежа, 2000.
 Словник української мови. — К.: Наукова думка. — т. 4.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко